«I Can’t Be with You» () — третий сингл в поддержку второго альбома No Need To Argue ирландской рок-группы The Cranberries. Сингл вышел 14 февраля 1995 года, а в Северной Америке — осенью того же года. Автор песни — О'Риордан, музыка написана авторским дуэтом О'Риордан/Хоган. Коммерчески «I Can’t Be with You» был менее успешен, чем предыдущие синглы с альбома. Песня считается одной из лучших на No Need To Argue.

Позиции в чартах

Список композиций

CD single 
 «I Can’t Be with You» 
 «(They Long to Be) Close to You»
 «Empty» (запись с BBC Radio One FM Evening Session, 26 сентября 1994 года)

7" single 
 «I Can’t Be with You» 
 «(They Long to Be) Close to You»

Limited Edition CD single 
 «I Can’t Be with You» (запись с BBC Radio One FM Evening Session, 26 сентября 1994 года) 
 «Zombie» (акустическая)
 «Daffodil Lament» (запись с фестиваля Feile в Типперэри, 30 июля 1994 года)

Australian CD single 
 «I Can't Be with You»
 «Empty» (запись с BBC Radio One FM Evening Session, 26 сентября 1994 года) 
 «I Can't Be with You» (запись с BBC Radio One FM Evening Session, 26 сентября 1994 года)

Примечания 

Синглы 1995 года
Синглы The Cranberries
Рок-песни